Брюно́ Шейру́ (; родился 10 мая 1978 года в Сюрене) — французский футболист, полузащитник.

Карьера 
Брюно стал известен, выступая за «Лилль», с которым он вышел из Второй лиги в Первую, а затем и пробился в Лигу чемпионов. Шейру обратил на себя внимание скаутов серьёзных европейских клубов после того, как забил гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в розыгрыше Лиги чемпионов. Соотечественник Брюно, Жерар Улье, в то время тренировавший английский «Ливерпуль», направил во Францию скаута, который в течение нескольких месяцев наблюдал за игрой Шейру. В конечном итоге было принято решение приобрести игрока, и летом 2002 года Брюно перешёл на «Энфилд Роуд» за 4,5 миллиона фунтов.

При подписании контракта Улье назвал Шейру «новым Зиданом», однако, справедливость такого сравнения Брюно доказать так и не удалось. Вместе с Эль-Хаджи Диуфом и Салифом Диао, которые перешли в «Ливерпуль» тем же летом, он стал одной из главных трансферных ошибок Улье. Шейру безуспешно пытался продемонстрировать своё мастерство, выступая за «красных», но самым ярким эпизодом в его английской карьере стал забитый им на «Стэмфорд Бридж» победный гол в ворота «Челси» в сезоне 2003/04 годов.

Появление у руля клуба нового менеджера, Рафаэля Бенитеса, стало сигналом к тому, что карьера Брюно Шейру в «Ливерпуле» завершена. Француз «не соответствовал требованиям» Бенитеса и был отправлен в аренду на сезон сначала в «Марсель», а затем в «Бордо», который мог, но не стал окончательно выкупать контракт футболиста у мерсисайдцев. Долгое время Шейру играл за «Ренн», где ему приходилось чаще действовать в роли опорного полузащитника.

Брюно провёл три матча за сборную Франции, дебютировав 21 августа 2002 года в товарищеском матче против Туниса.

Достижения 
 Чемпион Второй французской лиги (2000)

Личная жизнь 
Младший брат Брюно, Бенуа, играет за «Торонто». У Брюно и его жены Констанс 23 июля 2007 года родился сын Нино.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на Liverbird.ru
 Профиль игрока на официальном сайте «Ренна»
 Профиль и статистика игрока на LFCHistory.net
 
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Анортосис»
Игроки ФК «Нант»